24 часа Ле-Мана 2012  — 80-я по счёту автомобильная гонка на выносливость, организованная Западным автомобильным клубом, которая состоялась 16—17 июня 2012 года на трассе «Сарт» в окрестностях Ле-Мана во Франции, являвшаяся также третьим этапом . В гонке полную победу одержала команда Audi, занявшая 4 из 5 первых мест, включая весь подиум. Основной соперник Audi, команда Toyota выбыла из борьбы ещё до наступления темноты после столкновений с круговыми, в одном из которых серьёзную травму получил Энтони Дэвидсон.

В гонке второй год поряд победу одержали Андре Лоттерер, Марсель Фесслер и Бенуа Трелуйе. Для Audi эта победа стала третьей подряд и 11-й за все время участия в гонке. Audi R18 e-tron quattro стал первым гибридным и первым полноприводным автомобилем, на которым была одержана победа в гонке.

Гонку посетило 240 тыс. зрителей.

Расписание 
Даты проведения тестов и гонок были выбраны с учётом календаря Формулы-1, чтобы избежать пересечений.

Заявки 
Из поданных заявок Западный автомобильный клуб выбрал 55 участников в четырёх категориях: LMP1 (Le Mans Prototype 1), and LMP2 (Le Mans Prototype 2), LMGTE Pro (Le Mans GT Endurance—Professional), and LMGTE Am (Le Mans GT Endurance—Amateur), а также 1 участника в рамках проекта «Гараж 56».

Автоматические заявки 
Автоматические приглашения получили победители предыдущего года в своих классах, а также победители и некоторые команды, занявшие второе место, в Американской серии Ле-Ман, Серии Ле-Ман, , зачёте Michelin Green X Challenge и .

Команда, принявшая автоматическое приглашение, может выступать на другой технике, но не в другом классе. Исключение сделано для команд, приглашённых в оба класса LMGTE, которые могут переходить между этими двумя классами в зависимости от состава гонщиков.

Гараж 56 

56-ю заявку Западный автомобильный клуб зарезервировал для команд, использующих инновационные технологии, в частности в производительности и защите окружающей среды. Приглашение получила американская группа Project 56, разработавшая DeltaWing, первоначально предназначавшийся для IndyCar Series и отличавшийся очень малым весом и оригинальный внешним видом. Проект проводился при поддержке Highcroft Racing, All American Racers и Panoz Group. Две другие заявки — GreenGT LMP-H2 с водородным топливным элементом и электромеханической трансмиссией и электромобиль Courage 0.12 — были приняты в качестве запасных.

Список участников 
2 февраля 2012 года Западный автомобильный клуб огласил список 56 участников гонки и 9 запасных. 16 апреля Dyson Racing отозвала свою заявки и её место заняли Status Grand Prix и Murphy Prototypes. Jetalliance, Hope Racing, Lotus Cars и Aston Martin Racing также отозвали свои заявки и были исключены из списка запасных.

9 запасных были разделены на две группы по классам: LMP и GT. В случае отказа от участия выбывший автомобиль заменялся запасным только из той же группы. К началу тестов в списке запасных было три участника: второй экипаж Lotus (LMP), IMSA Matmut Porsche и Proton Competition Porsche (GT).

Квалификация 
Квалификация состояла из трёх сессий продолжительностью 2 часа каждая. Во время первой сессии в среду ночью лидерство захватило трио Audi во главе с № 1 с результатом 3:25.453. Toyota отстала от лидеров на 1,7 с. Thiriet by TDS Racing возглавил категорию LMP2, опередив на две десятые секунды Murphy Prototypes. Corvette Racing № 74 в классе LMGTE Pro с результатом 3:55.910 опередил Ferrari команды Luxury Racing и № 73. Лидером в классе LMGTE Am была Flying Lizard Motorsports, от неё на полсекуды отстала Prospeed Competition Porsche.

Вторая квалификационная сессия состоялась в четверг в начале вечера. Большинство команд улучшили свои результаты, а промежуточный поул с результатом 3:24.078 завоевал экипаж Audi № 3. В классе LMP2 OAK Racing № 24 опередил Signatech. Luxury Racing и Aston Martin улучшили результат Corvette в классе LMGTE Pro. Flying Lizard Motorsports не улучшила результат, но и не потеряла лидерство в классе LMGTE Am.

Третья квалификационная сессия началась через час после завершения второй и продлилась до полуночи. Андре Лоттерер на Audi № 1 ещё в начале сессии установил лучшее время 3:23.787, что позволило ему впервые на автомобиле с гибридной силовой установкой занять поул-позицию по результатам все трёх сессий. На втором месте расположился Audi № 3 с отставанием почти три десятых секунды, на третьем — Toyota № 8 с отставанием более, чем секунду. В классе LMP2 ADR-Delta почти на полсекунды улучшила результат OAK Racing, показанный во второй сессии. Luxury Racing и Flying Lizard Motorsports сохранили лидирующие позиции в классах LMGTE Pro и LMGTE Am соответственно. DeltaWing по результатам квалификации занял 29-е место.

Результаты квалификации 
Поул-позиция выделена полужирным начертанием, лучшее время для каждого экипажа выделено серым фоном.

Гонка 
Заезд стартовал в 15.00 по центральноевропейскому времени. К концу первого часа Audi № 1 сохранил лидерство в то время, как на второе место вышел Audi № 2, опередивший Toyota № 8, а Audi № 3 выбыл из первой десятки после длительного посещения боксов. В классах LMP2 и LMGTE Pro лидерство захватили OAK Racing и AF Corse соответственно, в LMGTE Am по-прежнему лидировал Flying Lizard Motorsports № 79. DeltaWing всё так же занимал 29-ю позицию.

В начале 6-го часа Toyota № 7 под управлением Николя Лапьера опередила на трассе Audi № 1 под управлением Бенуа Трелуйе, а Ромен Дюма ошибся при обгоне кругового в 1-й шикане на прямой Мюльсан и врезался в ограждение, но смог добраться до боксов. Однако вскоре Toyota № 8 при обгоне в повороте Мюльсан столкнулась с круговым из класса LMGTE Am, взмыла в воздух, сделала полный оборот, ударилась об асфальт и врезалась в барьер из покрышек. Круговая Ferrari также врезалась в барьер из покрышек и перевернулась. Энтони Дэвидсону, управлявшему Toyota, потребовалась медицинская помощь. Для обеспечения его эвакуации в медицинский центр и ремонта ограждения на трассу выехали автомобили безопасности, в это время Audi смогла вернуть лидерство. Уже в госпитале у Дэвидсона был диагностирован компрессионный перелом двух позвонков.

Вскоре после рестарта гонки Кадзуки Накадзима, сменивший Лапьера за рулём Toyota № 7, допустил столкновение с DeltaWing, которое для обоих автомобилей стало фатальным: DeltaWing сошёл с дистанции сразу же после того, как ударился об бетонное ограждение трассы, а Toyota — после нескольких продолжительных посещений боксов. Поэтому через восемь часов после старта Audi прочно заняли первые три места в общей классификации.

В начале 18-го часа Марсель Фесслер после контакта с Corvette № 74 ударился об барьер, что стоило ему внепланового посещения боксов и потери лидерства.

На 22-м часу гонки сначала Марк Жене врезался в ограждение в 1-й шикане, а вскоре лидировавший в гонке Алан Макниш столкнулся сначала с круговой Ferrari, а затем — с ограждением. Повреждения оказались не такими серьёзными, как во время предыдущей гонки, но тем не менее, Макнишу пришлось заехать в боксы на внеплановый ремонт, а трасса была усыпана обломками, что привело к выезду на трассу автомобилей безопасности.

После аварии лидерство перешло к экипажу Audi № 1, который и финишировал первым, несмотря на проблемы в работе системы рекуперации энергии, возникшие ближе к концу гонки. Победа досталась Андре Лоттереру, Марселю Фесслеру и Бенуа Трелуйе, победившим 2-й раз подряд. Кроме них места на подиуме заняли Audi № 2 (Ринальдо Капелло, Том Кристисен, Алан Макниш) и Audi № 4 (Оливер Джарвис, Марко Бонаноми, Майк Роккенфеллер). Лучшим частным экипажем в классе LMP1 стал Rebellion № 12 (Николя Прост, Нил Яни, Ник Хайдфельд). В классе LMP2 подиум заняли Starworks Motorsports № 44 (Энцо Потоликкьо, Райан Дил, Том Ким-Смит), Thiriet By TDS Racing № 46 (Пьер Тирье, Матиас Беш, Кристоф Тинсо) и Pecom Racing № 49 (Луис Перес Компанк, Соэй Аяри, Пьер Каффер); в классе LMGTE Pro — AF Corse № 51 (Джанкарло Физикелла, Джанмария Бруни, Тони Виландер), Luxury Racing № 59 (Фредерик Маковецки, Жайми Мело, Донминик Фарнбахер) и Aston Martin Racing № 97 (Адриан Фернандес, Штефан Мюкке, Даррен Тернер); в классе LMGTE Am — Larbre Competition № 50 (Патрик Борнхаузер, Жюльен Каналь, Педру Лами), IMSA Performance Matmut № 67 (Николя Арминдо, Раймон Наррак, Антони Пон) и Krohn Racing № 57 (Трейси Крон, Никлас Йонсон, Микеле Руголо).

Результаты гонки 
Победители в классах выделены полужирным начертанием, участники чемпионата мира по автогонкам на выносливость выделены жёлтым цветом. Автомобили, не преодолевшие 70 % дистанции победителя (264 круга), не классифицированы.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Подборка статей на сайте F1News.ru

Франция
Спорт во Франции в 2012 году
Июнь 2012 года
2012